Сáвва ( — «старец, мудрец») — мужское русское личное имя еврейского происхождения.

Имеет немало версий происхождения: это краткая форма имени Савватий; от фригийского народа Сабой; от древнееврейского языка סַבָא (сава) — «старец, мудрец».

До XVII века имя писалось с одним «в» (Сава).

На Русь принесено вместе с христианством из Византии, по мнению Владимира Никонова, к середине 1980-х годов вышло из употребления.

В дни Саввы 3 и 5 декабря вместе с днём Варвары 4 декабря было принято праздновать завершение сезона и начало зимы.

От имени происходят фамилии Савин, Саввинский.

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 25 и 27 января, 1 и 21 февраля, 5 и 15 марта, 7, 10, 12, 15 и 28 апреля, 7 и 19 мая, 26 июня, 21 июля, 2, 9, 23 и 25 августа, 9, 10, 12 и 20 сентября, 11, 14 и 23 октября, 13, 14 и 25 ноября, 5, 16 и 18 декабря

См. также 
 Савва. Сердце воина — российский мультфильм 2015 года.
 Савка
 Савич
 Саввич
 Савин
 Саввин

Примечания 

Русские мужские имена
Имена еврейского происхождения